Bolinopsis är ett släkte av kammaneter som beskrevs av Agassiz 1860. Bolinopsis ingår i familjen Bolinopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Bolinopsis